Występy w europejskich pucharach węgierskiego klubu piłkarskiego MTK Budapest FC.

Wykaz spotkań pucharowych

1955–2000

2001–2020

Bibliografia 
 

MTK Budapest
Węgierskie kluby piłkarskie w europejskich pucharach